Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hecla :
  était une bombarde de 10 canons achetée en 1797. Elle a participé à la première bataille de Copenhague en 1801 et a été interrompue en 1813.
 , lancée en 1815, était une bombarde de classe Hecla, elle a été par la suite transformé en un navire d'exploration et a été commandée par William Edward Parry lors de ses explorations en Arctique.
  est un sloop lancé en 1839 et vendu en 1863.
  était un navire de transport acheté en 1912 et vendu en 1926.
  était un destroyer de transport lancé en mars 1940 et coulé au large de Casablanca le  par l'Unterseeboot 515.
 HMS Hecla est un navire de réparation lancé en 1944 et transféré à l'United States Navy sous le nom d'.
 , lancé en 1964, était un navire océanographique de classe Hecla vendu en 1997.

Notes et références 

Hecla